

Дальньовосточне — село, район імені Лазо, Хабаровський край
 Дальньовосточне — село, Ромненський район, Амурська область